61 - o ano 61 d.C
61 (número)
61* - um filme

0061